Macrenches är ett släkte av fjärilar. Macrenches ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Macrenches